Bieg na 500 metrów kobiet rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 13 lutego w hali National Speed Skating Oval w Pekinie.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022